Boissonnas ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Boissonnas (1904–1989), Schweizer Dichterin und Literaturkritikerin
 Fred Boissonnas (1858–1946), Schweizer Fotograf